Cycli van 23, 28 en 33 die volgens sommige theorieën van invloed zijn op het leven van de mens, zie bioritme (theorie)
 Meestal biologisch genoemd, inwendige verschijnselen bij mensen en dieren die een periode hebben van bij benadering een dag, een maand of een jaar, zie circadiaan ritme